Сен-П'єррмо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 26 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-П'єррмон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єррмон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єррмон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єррмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єррмон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена